European Film Awards 2010 — премия Европейской киноакадемии ().

Лауреаты и номинанты Премии Европейской киноакадемии 2010

Лучший фильм 
Призрак, режиссёр Роман Полански
Душевная кухня, режиссёр Фатих Акин
Тайна в его глазах, режиссёр Хуан Хосе Кампанелья
Ливан, режиссёр Самуэль Маоз
Мёд, режиссёр Семих Капланоглу
О людях и богах, режиссёр Ксавье Бовуа

Лучшая мужская роль 
Юэн Макгрегор - Призрак
Луис Тосар - Камера 211
Якоб Седергрен - Субмарино
Элио Джермано - Наша жизнь
Георг Пистереану - Хочу свистеть – свищу!

Лучшая женская роль 
Сильви Тестю - Лурд
Зринка Цвитешич - В пути
Сибель Кекилли - Чужая
Лотте Вербек - Ничего личного
Лесли Мэнвилл - Ещё один год

Лучший режиссёр 
Роман Полански - Призрак
Оливье Ассаяс - Карлос
Паоло Вирдзи - Первое прекрасное
Самуэль Маоз - Ливан
Семих Капланоглу - Мёд

Лучшая работа сценариста 
Роман Полански и Роберт Харрис - Призрак
Хорхе Геррикаэчеваррия и Даниэль Монсон - Камера 211
Раду Михайляну - Концерт
Самуэль Маоз - Ливан

Лучшая операторская работа 
Джиора Бейач - Ливан
Барыш Озбичер - Мёд
Каролин Шампетье - О людях и богах
Павел Костомаров - Как я провёл этим летом

Лучший монтаж 
Люк Барнье и Мэрион Монньер - Карлос
Эрве де Люз - Призрак
Арик Лейбович - Ливан

Лучшая работа художника-постановщика 
Альбрехт Конрад - Призрак
Паола Биззарри и Луис Рамирес - Я, Дон Жуан
Маркку Патила и Яагуп Роомет - Искушение святого Тыну

Лучший композитор 
Александр Деспла - Призрак
Паскуале Каталано - Холостые выстрелы
Гари Йершон - Ещё один год
Алеш Бржезина - Роза Кавасаки

Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) 
Ливан, режиссёр Самуэль Маоз
Чужая, режиссёр Фео Аладаг
Ничего личного, режиссёр Урсула Антоняк
Двойной час, режиссёр Джузеппе Капотонди
Хочу свистеть – свищу!, режиссёр Флорин Шербан

Лучший документальный фильм 
Ностальгия по свету, режиссёр Патрисио Гусман
В парилке жизни, режиссёр Йонас Бергхалл, Мика Хотакайнен
Броненосец, режиссёр Янус Мец Педерсен

Лучший анимационный фильм 
Иллюзионист, режиссёр Сильвен Шомэ
Планета 51, режиссёр Хавьер Абад, Маркос Мартинес
Шевели ластами!, режиссёр Бен Стассен

Лучший короткометражный фильм 
Ханой-Варшава, режиссёр Катажина Климкевич
Amor, режиссёр Томас Вангсмо
Ampelmann, режиссёр Джулио Риччарелли
Les ecargots de Joseph, режиссёр Софи Роз
Blif bij me, weg, режиссёр Палома Агилера Вальдебенито
Ønskebørn, режиссёр Биргитта Стэмозе
Venus vs Me, режиссёр Натали Тирлинк
Lumikko, режиссёр Мила Терво
Tussilago, режиссёр Йонас Оделл
María's Way, режиссёр Анна Милне 
Talleres clandestinos, режиссёр Каталина Молина
Rendez-vous à Stella-Plage, режиссёр Шалимар Пройсс
Diarchia, режиссёр Фердинандо Чито Филомарино
The External World, режиссёр Дэвид О’Рейли
Itt vagyok, режиссёр Балинт Сзимлер

Лучшее совместное производство - Премия Евроимиджа 
Фара Зейнеп Абдулла

За творчество в целом 
Бруно Ганц

Премия за достижения в мировом кинематографе 
Габриэль Яред

Премия зрительских симпатий за лучший европейский фильм 
Господин Никто, режиссёр Жако Ван Дормаль
Агора, режиссёр Алехандро Аменабар
Баария, режиссёр Джузеппе Торнаторе
Воспитание чувств, режиссёр Лоне Шерфиг
Девушка, которая играла с огнём, режиссёр Даниэль Альфредсон
Призрак, режиссёр Роман Полански
Пипец, режиссёр Мэттью Вон
Холостые выстрелы, режиссёр Ферзан Озпетек
Маленький Николя, режиссёр Лоран Тирар 
Душевная кухня, режиссёр Фатих Акин

Ссылки 
 сайт Европейской Киноакадемии 
 сайт Европейской Кинопремии 
 Европейская киноакадемия 2010 на сайте Kinopoisk.Ru 

European Film Awards
События 4 декабря
Декабрь 2010 года
2010 год в Эстонии
История Таллина
Кинопремии 2010 года